Джахонгир Шавкатович Алиев (; 14 июля 1996 года; Худжанд, Таджикистан) — таджикистанский футболист, полузащитник. С июня 2018 года игрок таджикистанского клуба «Худжанд». С 2015 года также выступает за национальную сборную Таджикистана.

Карьера 
Начал заниматься футболом с 11 лет. В школьном чемпионате его заметил тренер местного футбольного клуба из Второй лиги Таджикистана — «Кайраккум». Таким образом он начал играть во Второй лиге за «Кайраккум». Во время матча «Кайраккума» с клубом «Парвоз», его заметили тренеры команды-соперника, и Джахонгир Алиев был приглашён в эту команду. С 2012 года стал выступать за «Парвоз» на Чемпионате Таджикистана. В 2013 году выступал за Худжанд, вернулся в этот клуб в 2015 году, и являлся членом клуба из северной столицы Таджикистана весь сезон.

В январе 2016 года перешёл в душанбинский «Истиклол». Выступал за «Истиклол» до конца 2017 года. В январе 2018 года подписал контракт с узбекистанским «Насафом». В июне 2018 года вернулся в «Худжанд»

В 2014 году выступал за юношескую, а в 2016 году за молодёжную сборную Таджикистана. 13 октября 2015 года дебютировал за национальную сборную Таджикистана в матче против Иордании. До сегодняшнего времени сыграл 13 игр в составе сборной своей страны.

Достижения 
В составе «Худжанд»:
 Вице-чемпион Таджикистана: 2015

В составе «Истиклол»:
 Чемпион Таджикистана: 2016, 2017
 Обладатель Кубка Таджикистана: 2016
 Обладатель Суперкубка Таджикистана: 2016
 Финалист Кубка Таджикистана: 2017
 Финалист Суперкубка Таджикистана: 2017
 Финалист Кубка АФК: 2017

Ссылки 
 
 

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Парвоз»
Игроки ФК «Худжанд»
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Насаф»